AJR (Edinburgh), een Schots merk van motorfietsen
AJR (Spanje), een Spaans merk van motorfietsen 
AJR (band), een Amerikaanse indiepopband